Kosakowo est le nom :
 de la gmina de Kosakowo, dans le powiat de Puck, dans la voïvodie de Poméranie
 du Kosakowo (Poméranie), village de Kosakowo, chef-lieu de cette gmina
 du Kosakowo (Grande-Pologne),village de Kosakowo, dans la voïvodie de Grande-Pologne
 du Kosakowo (Varmie-Mazurie), village de Kosakowo, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie